Kolodnoje (Brjansk) – dorp in de Russische oblast Brjansk
 Kolodnoje (Koersk) – dorp in de Russische oblast Koersk